Meinsen ist der Name folgender Ortschaften im Landkreis Schaumburg, Niedersachsen:
 Meinsen (Bückeburg), Ortsteil der Stadt Bückeburg
 Meinsen (Hülsede), Ortsteil der Gemeinde Hülsede

Meinsen ist der Familienname folgender Personen:
 Bodo Meinsen, ehemaliger Verlagsleiter des Medienunternehmens Ringier Deutschland
 Manfred Meinsen (* 1938), deutscher Politiker (Die Grünen)